Claude Pacot – architetto francese
 Jean Pacot – calciatore francese, attaccante
 Pinin Pacòt – nome col quale firmava i suoi lavori lo scrittore italiano Giuseppe Pacotto
 Simone Pacot – giurista francese